CAC puede referirse a:

 CAC 40, índice bursátil de Francia (del francés Cotation Assistée en Continu)
 Cámara Argentina de Comercio
 Captura y almacenamiento de carbono
 Ciudad de las Artes y las Ciencias
 Consejo de lo Audiovisual de Cataluña
 Coste de adquisición de cliente en mercadotecnia digital
 Club Atlético Cerro
 el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
 Commonwealth Aircraft Corporation, un fabricante de aeronaves australiano.
carbon mineral para las parrillas.
Además, el codón CAC''' (citosina, adenina y citosina) es uno de los dos que codifican el aminoácido histidina.

Acrónimos